Kuglački klub "Rakovica" (KK "Rakovica"; Rakovica) je muški kuglački klub iz Rakovice, Karlovačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "2. hrvatskoj ligi - Zapad", ligi trećeg stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu 
KK "Rakovica" je osnovan 4. svibnja 2006. godine. Odmah u jesen počinje s ligaškim nastupima, te je dosad nastupao u raznim ligama kuglačke regije Zapad. Klub redovito organizira turnir u povodu dana Općine Rakovica.  
Kako u Rakovici nema kuglane, KK "Rakovica" za treninge i utakmice koristi kuglanu "Hotela Jezero" u sklopu Nacionalnog parka "Plitvička jezera".

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL - Zapad 
 prvak: 2016./17. (Ogulin - Lika), 2018./19. (Ogulin - Lika)

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Rakovica

Vanjske poveznice 
 Kuglački klub Rakovica, facebook stranica 
 kuglanje.hr, Rakovica 
 kuglanje.hr, Rakovica - 810109 (Kuglački savez Karlovačke županije) 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB RAKOVICA 
 rakovica.hr, Kuglački klub Rakovica  
 radio-mreznica.hr, kuglacki-klub-rakovica 
 kuglanje-kaz.weebly.com, Kuglački savez Karlovačke županije - Klubovi

Izvori 
 
 rakovica.net, Kuglački klub Rakovica, pristupljeno 23. kolovoza 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB RAKOVICA 
 fininfo.hr, KK "RAKOVICA" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "RAKOVICA" 
  

Rakovica